Antonio Viscardi (1900-1972) – filologo e docente italiano
 Assunta Viscardi (1890-1947) – insegnante italiana
 Davide Viscardi (1990) – pattinatore di short track italiano
 Francesco Viscardi (1904-1960) – calciatore italiano
 Giovanni Antonio Viscardi (1645-1713) – architetto svizzero
 Luca Viscardi (1969) – pseudonimo di Gianluca Vegini, conduttore radiofonico e blogger italiano
 Michele Viscardi (1939) – politico italiano
 Michele Viscardi – ex terrorista italiano di Prima Linea
 Sofia Viscardi (1998) – scrittrice e youtuber italiana